Coach van het jaar (basketbal België)
 Coach van het jaar (België), voor alle Belgische sportcoaches
 Coach van het jaar (Nederland), voor alle Nederlandse sportcoaches